Sruby ist ein Dorf im Pardubický kraj in Tschechien. Es hat 551 Einwohner (Stand 2005) und liegt auf einer Höhe von etwa

Einzelnachweise